Harghita se poate referi la:

 Județul Harghita
 Munții Harghita
 marcă de bere Harghita
 marcă de apă minerală Izvorul Harghita
 marcă de apă minerală Perla Harghitei

Toponime românești